Jonathan López puede referirse a:

 Jonathan Yamil López, futbolista argentino;
 Jonathan López Pérez, futbolista español nacido en 1981;
 Jonathan López Rodríguez, conocido como «Jony» López, futbolista español nacido en 1987;
 Jonathan Winibyker López, futbolista guatemalteco.